USS Hammerhead je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hammerhead (SS-354) 
 USS Hammerhead (SSN-663)

Hammerhead